UTD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nutwood Downs (Australia)